León Febres Cordero puede referirse a los siguientes hombres:

 León Febres-Cordero Ribadeneyra (1931-2008), político ecuatoriano, presidente de la República del Ecuador y alcalde de la ciudad de Guayaquil.
 León de Febres Cordero y Oberto (1797-1872), militar venezolano, prócer de la Independencia de Guayaquil.